

Astrologia
Lilith  – punto astronomico conosciuto anche come «Luna Nera»

Astronomia 
1181 Lilith  – asteroide della fascia principale

Cinema
Lilith - La dea dell'amore  – film del 1964 diretto da Robert Rossen

Fumetto e animazione
Lilith  – fumetto italiano edito da Sergio Bonelli Editore
Lilith  – personaggio Marvel Comics
Lilith  – personaggio dell'anime Neon Genesis Evangelion
Lilith  – personaggio minore del manga Monster Musume, di razza diavolo minore
Lilith Clay  – personaggio DC Comics
La prima è stata Lilith: la lotta delle donne nel mito e nella storia, personaggio di Lydia Sansoni con testi di Magda Simola, Edizioni Ottaviano, 1976

Letteratura
Lilith  – romanzo di George MacDonald del 1895

Musica
Lilith – cantante rock italiana
Lilith – progetto musicale dark-ambient di Scott Gibbons
Lilith – gruppo musicale italiano, attivo dal 2000 al 2015
Lilith – album dei Butcher Babies del 2017

Onomastica
Lilith  – nome proprio di persona femminile

Religione
Lilith  – prima moglie di Adamo nella tradizione giudeo-cristiana

Pagine correlate
Lilit